В Военно-воздушных силах СССР существовало три 211-х истребительных авиационных полка:

 211-й гвардейский истребительный авиационный полк
 211-й истребительный авиационный полк
 211-й истребительный авиационный полк (1950)

История переименований 

 211-й гвардейский истребительный авиационный полк - образован переименованием 27 октября 1944 года 9-го Ярославского истребительного авиационного полка в гвардейский за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм. 16 марта 1947 года был расформирован.
 211-й истребительный авиационный полк  - полк сформирован 22.12.1941 г. при 8 запасном истребительном авиаполку Приволжского военного округа (пос. Багай-Барановка Саратовской обл.). 02.10.1942 г. расформирован в 220-й иад 16-й ВА Донского фронта. Личный состав использован для доукомплектования полков 22-й иад.
 211-й истребительный авиационный полк (1950) - сформирован в ноябре 1950 года на аэродроме Домна Читинской области. Расформирован в мае 1960 года.